Uši so lahko predstavniki naslednjih skupin žuželk:

 Zajedavske uši (red Phthiraptera), zajedavci na toplokrvnih živalih.
 Talne uši (red Zoraptera), majhne in slabo poznane žuželke, podobne termitom.
 Prašne uši (red Psocoptera), majhne žuželke, ki lahko delajo škodo na knjigah, v entomoloških zbirkah in herbarijih.
 Listne uši (podred Aphidoidea), polkrilci, ki zajedajo na zelenih delih rastlin.

Uš je v vsakdanjem pogovoru največkrat:

 Predstavnik uši (podred Anoplura), ki sodijo v red Phthiraptera, enih od najpogostejših človekovih zajedavcev,
 trtna uš Daktulosphaira vitifoliae, škodljivec na vinski trti, ali
 uš (slabšalno): ničvreden človek, ki živi na račun drugih.

Glej tudi 
 Uši, eden od zgodnjih kasitskih vladarjev.